Это полный список гонщиков чемпионата мира «Формулы-1» начиная с  года.

Всего 910 различных гонщиков принимало участие хотя бы в одном Гран-при мирового первенства, но 144 из них ни разу не стартовали в гонке, обычно потому, что не проходили квалификацию перед гонкой (см. Список гонщиков Формулы-1, которые никогда не участвовали в гонке). В наибольшем числе Гран-при принял участие Фернандо Алонсо, он выступил в  Гран-при (стартовав в  гонках).

Курсивом обозначены гонщики, принимавшие участие только в Индианаполисе-500, входившем в — годах в зачёт чемпионат мира. Чемпионы мира выделены жирным шрифтом. В отдельной таблице перечислены участники текущего чемпионата мира. Информация о запасных гонщиках, в некоторых Гран-при принимавших участие только в пятничных заездах (что допускалось правилами начиная с ), собрана в отдельной таблице в конце общего списка гонщиков.

Данные приведены по состоянию после  (кроме раздела «Действующие гонщики Формулы-1», в котором приведены актуальные данные по состоянию после ).

Действующие гонщики Формулы-1

Бывшие гонщики чемпионата мира Формулы-1

А

Б

В

Г

Д

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ш

Э

Ю

Я

Пятничные гонщики

По странам 
Гонщики из 39 различных стран принимали участие в чемпионате. Наибольшим количеством гонщиков представлены в чемпионате США, за эту страну выступало 229 или 230 гонщиков (правда, из них 175 принимали участие исключительно в гонках в Индианаполисе в 1950—1960 годах). Вторая по количеству гонщиков страна, Великобритания, представлена 161 гонщиками, третья, Италия, — 99 или 100 гонщиками. Девять из этих 39 стран были представлены в самой первой гонке, . Последней к списку представленных стран присоединилась Индонезия с Рио Харьянто, дебютировавшим на . В последней колонке полужирным выделены действующие гонщики, участвовавшие в последнем Гран-при, указанном в заголовке таблицы (для этих гонщиков данный Гран-при в таблице в скобках после имени не указан).

См. также 
 Гран-при Формулы-1
 Команды Формулы-1
 Сезоны Формулы-1
 Трассы Формулы-1
 Чемпионы мира Формулы-1
 Результаты пилотов Формулы-1 в дебютных Гран-при (2000—2009)
 Результаты пилотов Формулы-1 в дебютных Гран-при (2010—2019)
 Список гонщиков Формулы-1, которые никогда не участвовали в гонке
 Список гонщиков чемпионата мира Формулы-1, установивших быстрый круг

Примечания

Ссылки 
 ChicaneF1 — Drivers
 The Formula One DataBase 
 GrandPrixStats.com — Listing of Formula One drivers 
 GrandPrix.com
 Oldracingcars.com
 Энциклопедия Формулы 1: 1950—2008
 Статистика по гонщикам в удобной форме

Списки, связанные с Формулой-1
Формулы-1 гонщики